Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі пару Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 1–6, 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
1996 у жіночому тенісі
1996 в американському спорті